В основных таблицах указаны все результаты выступлений в чемпионате мира, команды Team Lotus, в период с  по  годы. Ниже в таблице показаны результаты малазийской команды выступавшей под брендом Lotus в период — годах, а с  преобразованной в Caterham F1 Team. Так же даны результаты команды Lotus выступавшее как Lotus F1 Team в период с  по  годы.

Помимо представлены таблицы, которые включают в себя результаты выступлений частных команд использовавших шасси производства Team Lotus, в период между  и  годами.

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (1958—1994) годов

(1958—1959) годы 

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 12Lotus 16
!rowspan="4"|  Рядный 4
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Клиф Эллисон
!

!

!

|-
|align="left"|  Грэм Хилл
!

!

|-
|align="left"|  Алан Стэйси
!!!!!!!

!!!!!

!!!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 16
!rowspan="5"|  Рядный 4
!rowspan="5"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Пит Лавли

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Грэм Хилл

!

!!!!!
|-
|align="left"|  Иннес Айрленд
!!!

!

!

!!!
|-
|align="left"|  Алан Стэйси
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|}

(1960—1969) годы 

|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Lotus 18Lotus 16
!rowspan="7"|  Рядный 4
!rowspan="7"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Иннес Айрленд

!

!

!!!
|-
|align="left"|  Альберто Ларрета

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Алан Стэйси

!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джим Кларк
!!!!!

!

!!!
|-
|align="left"|  Рон Флокарт
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джон Сертис
!

!!!!!!!

!

!!!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 21Lotus 18
!rowspan="5"|  Рядный 4
!rowspan="5"| 
|

!!!!!!!

|-
|align="left"|  Иннес Айрленд
!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Тревор Тэйлор
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Вилли Мэресс
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 25Lotus 24
!rowspan="3"|  V8
!rowspan="3"| 
|

!!!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!!!
|-
|align="left"|  Тревор Тэйлор

!!!!!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 25
!rowspan="5"|  V8
!rowspan="5"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!
|-
|align="left"|  Тревор Тэйлор

|

!!!
|-
|align="left"|  Майк Спенс
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Педро Родригес
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Lotus 33Lotus 25
!rowspan="7"|  V8
!rowspan="7"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!
|-
|align="left"|  Питер Эранделл

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Майк Спенс
!!!!!!!

!!!
|-
|align="left"|  Герхард Миттер
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Уолт Хансген
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
|align="left"|  Мойзес Солана
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
!rowspan="6"| 
!rowspan="6"| Lotus 33Lotus 25
!rowspan="6"|  V8
!rowspan="6"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!

!!!
|-
|align="left"|  Майк Спенс

!

!!!
|-
|align="left"|  Герхард Миттер
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джеки
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Мойзес Солана
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
!rowspan="6"| 
!rowspan="4"| Lotus 33
!rowspan="4"|  V8
!rowspan="6"| 
|

!!!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джеки
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Питер Эранделл
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
!rowspan="2"| Lotus 43Lotus 33
!rowspan="2"| BRM H16BRM V8
|align="left"|  Питер Эранделл
!

!

!!!!!

|-
|align="left"|  Джим Кларк
!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
!rowspan="8"| 
!rowspan="3"| Lotus 43Lotus 33
!rowspan="3"| BRM V8
!rowspan="8"| 
|

!

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Грэм Хилл

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
! Lotus 33
!  V8
|align="left"|  Джим Кларк
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!rowspan="4"| Lotus 49
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
|
!

!!!

|-
|align="left"|  Грэм Хилл
!!!

!
|-
|align="left"|  Джанкарло Багетти
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
|align="left"|  Мойзес Солана
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Lotus 49Lotus 49B
!rowspan="7"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="7"| 
|

|-
|align="left"|  Грэм Хилл

|-
|align="left"|  Джим Кларк

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джеки Оливер
!!!

!

|-
|align="left"|  Билл Брэк
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left"|  Марио Андретти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
|align="left"|  Мойзес Солана
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!rowspan="6"| 
!rowspan="6"| Lotus 49BLotus 63
!rowspan="6"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="6"| 
|

!

|-
|align="left"|  Грэм Хилл

!!!
|-
|align="left"|  Йохен Риндт

|

!
|-
|align="left"|  Марио Андретти

!!!!!!!!!

!!!

!!!
|-
|align="left"|  Ричард Этвуд
!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джон Майлз
!!!!!!!

!

!

!
|}

(1970—1979) годы 

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 72CLotus 72BLotus 72Lotus 49
!rowspan="5"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="5"| 
|

!!!!!!!

|-
|align="left"|  Йохен Риндт

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джон Майлз

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Эмерсон Фиттипальди
!!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Рейне Виселль
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="4"| Lotus 72CLotus 72D
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="7"| 
|

!!!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Эмерсон Фиттипальди

!

!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Рейне Виселль

!

!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Дэйв Чарлтон
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="3"| Lotus 56B
!rowspan="3"| Pratt & Whitney т/б
|align="left"|  Дэйв Уокер
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Рейне Виселль
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Эмерсон Фиттипальди
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 72D
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="4"| 
|

!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Эмерсон Фиттипальди

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Дэйв Уокер

!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Рейне Виселль
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 72DLotus 72E
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Эмерсон Фиттипальди

!!!
|-
|align="left"|  Ронни Петерсон

!!!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 76Lotus 72E
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="4"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Ронни Петерсон

!!!
|-
|align="left"|  Жаки Икс

!!!
|-
|align="left"|  Тим Шенкен
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
!rowspan="6"| 
!rowspan="6"| Lotus 72FLotus 72E
!rowspan="6"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="6"| 
|

!!!!!

|-
|align="left"|  Ронни Петерсон

!!!!!
|-
|align="left"|  Жаки Икс

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джим Кроуфорд
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Брайан Хентон
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!!!!!
|-
|align="left"|  Джон Уотсон
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 77
!rowspan="5"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="5"| 
|

!

|-
|align="left"|  Марио Андретти

!!!

!

!
|-
|align="left"|  Ронни Петерсон

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Гуннар Нильссон
!

!
|-
|align="left"|  Боб Эванс
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 78
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|   Марио Андретти

|-
|align="left"|   Гуннар Нильссон

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 78Lotus 79
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="4"| 
|

!

|-
|align="left"|   Марио Андретти

!
|-
|align="left"|   Ронни Петерсон

!!!!!
|-
|align="left"|   Жан-Пьер Жарье
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 79Lotus 80
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="3"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Марио Андретти

!!!
|-
|align="left"|  Карлос Ройтеман

!!!
|}

(1980—1989) годы 

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 81Lotus 81B
!rowspan="4"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="4"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Марио Андретти

!!!
|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

!!!
|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 81BLotus 87
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="3"| 
|

!

|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл

!

!
|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

!

!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 87BLotus 91
!rowspan="5"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="5"| 
|

|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл

!

!

!

|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

!

|-
|align="left"|  Роберто Морено
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джоф Лиз
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="3"| Lotus 91Lotus 92
!rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
!rowspan="5"| 
|

!

|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="2"| Lotus 93TLotus 94T
!rowspan="2"| Renault V6 (Т)
|align="left"|  Элио де Анджелис
!

!

|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл
!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 95T
!rowspan="3"| Renault] V6 (Т)
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Найджел Мэнселл

|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 97T
!rowspan="3"| Renault V6 (Т)
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Айртон Сенна

|-
|align="left"|  Элио де Анджелис

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 98T
!rowspan="3"| Renault V6 (Т)
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Айртон Сенна

|- 
|align="left"|  Джонни Дамфриз

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Lotus 99T
! rowspan="3"| Honda V6 (Т)
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Айртон Сенна

|-
|align="left"|  Сатору Накадзима

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Lotus 100T
! rowspan="3"| Honda V6 (Т)
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Нельсон Пике

|-
|align="left"|  Сатору Накадзима

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Lotus 101
! rowspan="3"| Judd V8
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Нельсон Пике

|-
|align="left"|  Сатору Накадзима

|}

(1990—1994) годы 

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| Lotus 102
! rowspan="4"| Lamborghini V12
! rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Мартин Доннелли

!!!
|-
|align="left"|  Дерек Уорик

|-
|align="left"|  Джонни Херберт
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Lotus 102B
!rowspan="5"| Judd V8
!rowspan="5"| 
|

|-
|align="left"|  Мика Хаккинен

|-
|align="left"|  Джулиан Бэйли

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джонни Херберт
!!!!!!!

!!!

!

!

|-
|align="left"|  Михаэль Бартельс
!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus 102DLotus 107
!rowspan="3"| Ford V8
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Мика Хаккинен

|-
|align="left"|  Джонни Херберт

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus 107B
!rowspan="4"| Ford V8
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Джонни Херберт

|-
|align="left"|  Алессандро Дзанарди

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Педро Лами
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Lotus 107CLotus 109
!rowspan="7"| Mugen-Honda V10
!rowspan="7"| 
|

|-
|align="left"|  Джонни Херберт

!!!!!
|-
|align="left"|  Педро Лами

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Алессандро Дзанарди
!!!!!!!

!

!

|-
|align="left"|  Филипп Адамс
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!!!
|-
|align="left"|  Эрик Бернар
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left"|  Мика Сало
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|}

 Вплоть до  не все очки зарабатываемые конструктором шли в зачёт чемпионата (см. также Система начисления очков в Формуле-1). Число без скобок — очки вошедшие в зачёт чемпионата; число в скобках — общее количество очков.
^ Включая очки набранные частными командами.

Результаты выступлений Малазийкой команды (2010—2011) годов 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Lotus T127
!rowspan="3"| Cosworth CA2010 2,4 V8
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Ярно Трулли

|-
|align="left"|  Хейкки Ковалайнен

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus T128
!rowspan="4"| Renault RS27-2011 2,4 V8
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Хейкки Ковалайнен

|-
|align="left"|  Ярно Трулли

!

|-
|align="left"|  Карун Чандхок
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|}

Результаты выступлений (2012—2015) годов 

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus E20
!rowspan="4"| Renault RS27-2012 2,4 V8
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|-
|align="left"|  Ромен Грожан

!

|-
|align="left"|  Жером Д’Амброзио
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| Lotus E21
!rowspan="4"| Renault RS27-2013 2,4 V8
!rowspan="4"| 
|

!

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

!!!!!
|-
|align="left"|  Ромен Грожан

!
|-
|align="left"|  Хейкки Ковалайнен
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Lotus E22
!rowspan=3| Renault Energy F1 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align="left"|  Ромен Грожан

!
|-
|align="left"|  Пастор Мальдонадо

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Lotus E23 Hybrid
!rowspan=3| Mercedes PU106B Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align="left"|  Ромен Грожан

!
|-
|align="left"|  Пастор Мальдонадо

!
|}

Результаты выступлений команд, использовавших шасси Lotus

Результаты выступлений (1958—1959) годов

Результаты выступлений (1960—1969) годов

Результаты выступлений (1970—1979) годов 

 Гонки прошедшие, совместно с болидами Формулы-2

См. также 
 Team Lotus (1958-1994)
 Team Lotus (2010-2011)
 Lotus Renault GP
 Lotus F1 Team (2012—2015)
 Конфликт вокруг бренда Lotus
 Кейтерем (команда «Формулы-1»)

Ссылки 
 Профиль Lotus на statsf1.com
 Профиль Lotus на wildsoft.motorsport.com
 Профиль Lotus 1958-1994 на formula-fan.ru
 Профиль Lotus 2010-2011 и Профиль Lotus 2012-2015 на formula-fan.ru
 Результаты внезачётных гонок Формулы-1 на statsf1.com

L